«Схватка» — советский фильм 1972 года режиссёра Степана Пучиняна, продолжение вышедшего тремя годами ранее его фильма «Повесть о чекисте».

Сюжет 
О дальнейшей судьбе советского разведчика — главного героя фильма «Повесть о чекисте».

1944 год. Под именем инженера Груббе в немецком тылу работает советский разведчик. Его задание — достать чертежи новой секретной подводной лодки типа «Вальтер». Неожиданным помощником Груббе становится немецкая инженер Ханна Эккер, к которой он испытывает глубокую и взаимную симпатию. Но этими же чертежами интересуется инженер Иохим, желающий с ними совершить побег на сторону Англии, продать английской разведке данные и затем обосноваться в Новой Зеландии. Груббе удается получить документы, но он не может вынести их с верфи. Это может сделать только Ханна…

С героем этого фильма зрители уже знакомы. В картине «Повесть о чекисте» он действовал под фамилией Крафта, теперь его имя — Груббе. Тогда советский разведчик находился в оккупированной гитлеровцами Одессе, сейчас он попадает в один из немецких портов, где испытывается новый тип подводной лодки «Вальтер». Задача Груббе достать и передать в Центр принципиальную схему «Вальтера». Всё что связано с выполнением задания, и составляет сюжетную основу фильма, который следует канонам приключенческого жанра.

В ролях 
 Лаймонас Норейка — Груббе, инженер, начальник механического отдела, советский разведчик
 Людмила Чурсина — Ханна Эккерт, инженер-судостроитель
 Юрий Яковлев — Иоахим, немецкий инженер
 Борис Иванов — фон Эрбах, директор судостроительного завода
 Гедиминас Карка — Лемке, связной, хозяин гаштета
 Улдис Лиелдидж — Фоглер, инспектор департамента кораблестроения
 Константин Желдин — майор Крафт, гестаповец
 Раиса Лунёва — секретарь Эрбаха
 Витаутас Эйдукайтис — начальник отдела секретной документации

Критика 
Исполнитель роли Груббе артист Л. Норейка, как и предыдущем фильме, стремится создать на экране тип смелого, мужественного разведчика, глубокий, психогически интересный человеческий характер. Драматургия и режиссура фильма не во всём соответствуют этому. Структура картины больше тяготеет к движению событий, чем к развитию характера.

Рецензии 
 Шацилло Д. — Воплощение темы (Худож. фильмы «Человек с той стороны», «Вид на жительство», «Схватка» // Правда, 23 ноября 1972
 Прокопьев М. — «Схватка» (Худож. фильм. Режиссёр-постановщик С. Пучинян) // Советская Чувашия, 25 февраля 1973

Литература 
 Схватка // Советские художественные фильмы: 1972—1973. — М.: Нива России, 1996. — стр. 101
 Схватка // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 434

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы Степана Пучиняна
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о разведчиках